La Course à l'amour, court métrage français de Jean Durand (1912)
 La Course à l'amour, film français de Paul Barlatier et Charles Keppens (1924)
 La Course à l'amour (Love on the Run), téléfilm américain de Ted Kotcheff et Julie Lee (1994).